Висха́н Ибраги́мович Мурзабе́ков — российский чеченский боксёр, интернациональный чемпион по версии IBO (2015).

Статистика боёв 
6 июля 2014 года Мурзабеков победил армянского спортсмена Игоря Фаньяна и стал обладателем вакантного титула чемпиона по версии WBC среди юношей. 18 октября того же года им был нокаутом повержен Рамандхани Шаури из Танзании, что позволило Мурзабекову отстоять свой титул. 4 ноября 2015 года Мурзабеков в бою за вакантный титул интернационального чемпиона по версии IBO победил Соломона Богере из Уганды. 5 марта 2016 года, выступая в андеркарде боя Руслан Чагаев — Лукас Браун, раздельным решением судей победил южноафриканского спортсмена Али Фунеку.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Боксёры России
Боксёры Чечни
Боксёры 2010-х годов
Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры лёгкой весовой категории